Страхиня Милошевич (; род. 25 сентября 1985 года) — сербский баскетболист. Выступает за испанский баскетбольный клуб «Фалко».

Клубная карьера 
Милошевич является воспитанником сербского клуба «Войводина» из Нови-Сада. В сезоне 2002/2003 он дебютировал в первой команде клуба. В 2007 году Милошевич перешёл в белградский «Партизан», с которым трижды стал чемпионом Сербии, обладателем Кубка Сербии и победителем Адриатической лиги. После трёх лет, проведённых в «Партизане», Милошевич так и не стал важным игроком команды и после истечения срока действия его контракта не получил нового предложения от руководства клуба, поэтому вынужден был искать себе новую команду. Побывав на просмотре в нескольких европейских клубах, Страхиня летом 2010 года перешёл в стан принципиального соперника «Партизана», клуба «Црвена звезда». Отыграв за этот клуб сезон 2010/2011, он вернулся в «Войводину», где провёл ещё один год.

В сентябре 2012 года Милошевич покинул Сербию и заключил двухлетний контракт с черногорским клубом «Будучност». Летом 2013 года он перешёл в македонский «Карпош Соколи», но уже в ноябре покинул команду и перешёл в венгерский клуб «Сольноки Олай». С «Сольноки» Страхиня в 2014 и 2015 году выигрывал чемпионат и Кубок Венгрии, в 2015 году стал самым ценным игроком финала Кубка. В сезоне 2015/2016 Милошевич был одним из ключевых игроков венгерского клуба, в национальном чемпионате он набирал в среднем 12 очков за матч, в матчах Кубка Европы — в среднем 15 очков и 5 подборов.

В августе 2016 года сербский форвард перешёл в испанский клуб «Севилья», с которым заключил годичный контракт.

Карьера в сборной 
Участвовал в трёх Универсиадах, на которых завоевал медали: в 2005 году в Измире (Турция) — бронзу, в 2007 году в Бангкоке (Таиланд) — серебро, в 2009 году в Белграде (Сербия) — золото.

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Игроки БК «Войводина»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Карпош Соколи»
Игроки БК «Сольноки Олай»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Фалко»